Galovac kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Galovac (ort), Zadars län, 
 Galovac (sjö), Lika, 

Robotskapade Kroatienförgreningar